Världsmästerskapen i alpin skidsport 2011 anordnades i Garmisch-Partenkirchen i förbundslandet Bayern i Tyskland under perioden 8–20 februari 2011. FIS tog beslutet på ett möte i Vilamoura i Portugal den 25 maj 2006. Den andra kandidatorten i omröstningsfinalen var Schladming i Österrike.

Över 525 utövare från 69 olika länder deltog.

Resultat

Damer

Herrar

Lag 
Not: De som står som reserver körde inte i lagtävlingen

Medaljfördelning

Källor
FIS-Ski.com - Världsmästerskapen 2011 - Tävlingskalender & resultat

Fotnoter

Externa länkar 

 Officiell webbplats

Alpin skidsport i Tyskland
Alpina skidsportsäsongen 2010/2011
Internationella sportevenemang i Tyskland
Alpint
2011
2011 i Tyskland
Sport i Garmisch-Partenkirchen
Sportevenemang i Bayern
Bayern under 2000-talet